A Equipe Venezuelana de Copa Davis representa Venezuela na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Venezolana de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe venezuelana)

Venezuela